Csehország
 Kozlany, település a Třebíči járásban
 Kozlany, település a Vyškovi járásban